Ernst Molden ist der Name folgender Personen: 

* Ernst Molden (Journalist) (1886–1953), österreichischer Journalist und Historiker
 Ernst Molden (Schriftsteller) (* 1967),  österreichischer Liedermacher und Schriftsteller, Enkel des vorigen